Pella – stanowisko archeologiczne w Grecji, stolica starożytnej Macedonii
 Pella – współczesna miejscowość w Grecji
 Pella – jednostka regionalna w Grecji 
 Pella– gmina w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Macedonia-Tracja, w regionie Macedonia Środkowa, w jednostce regionalnej Pella
 Pella – prefektura (nomos) w Grecji
 Pella – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Marion
 Pella – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
 Pella – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
 Pella – miejscowość we Włoszech
 Pielnia – wieś w powiecie sanockim (dawna nazwa)
 Pella – jedno z miast Dekapolu, dzisiejsza Jordania
Gminy w USA
 Pella (ang. Pella Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ford
 Pella (ang. Pella Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano